Soutěžní ročník Serie C 1936/1937 byl 2. ročník třetí nejvyšší italské fotbalové ligy. Konal se od 13. září 1936 do 16. května 1937. Postup do druhé ligy si vybojovaly kluby Anconitana-Bianchi, Padova, Sanremese, Taranto a Vigevano.

Události 
Soutěž se rozšířila ze 64 na 76 týmů do pěti skupin. O rozšíření se rozhodlo 8. července 1936, kvůli středo-jižním klubům, které si stěžovaly na dlouhé cesty na zápasy. Bylo stanoveno že vítězové skupin postoupí do 2. ligy a zatímco do 4. ligy sestoupí poslední čtyři kluby ze skupin B a C a poslední dva kluby ze skupin A, D a E.

Nakonec díky administrativě sestoupily jen čtyři kluby a to Fortitudo Terst, Carrarese, Molfetta a Cantieri Tosi.

Tabulky

Skupina A 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.
 klub Pro Gorizia zůstal v soutěži.

Skupina B 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.
 všechny sestupující kluby zůstaly v soutěži.

Skupina C 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.
 kluby Corniglianese a Andrea Doria odehrály dodatečné utkání o sestup (3:1).
 kluby Andrea Doria, Acqui a Derthona zůstaly v soutěži.

Skupina D 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.
 kluby Forli a Forlimpopoli zůstaly v soutěži.

Skupina E 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
 při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Serie C
Fotbal v roce 1936
Fotbal v roce 1937
Sport v Itálii v roce 1936
Sport v Itálii v roce 1937